Wykaz występów pierwszej drużyny Wisły Kraków w rozgrywkach Pucharu Polski w piłce nożnej na szczeblu centralnym oraz okręgowym.

Sezon 1925/1926

I runda szczebla okręgowego

II runda szczebla okręgowego

Finał szczebla okręgowego

I runda

II runda

1/2 finału 
Wolny los

Finał

Sezon 1950/1951

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Sezon 1952

IV Runda

V Runda

1/4 finału

1/2 finału

Sezon 1953/1954

I Runda

II Rundahttp://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=1953.11.22_Wis%C5%82a_Krak%C3%B3w_-_Polonia_Warszawa_0:0

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Sezon 1954/1955

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1955/1956

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Sezon 1956/1957

Runda eliminacyjna

1/16 finału 
Wolny los z powodu wylosowania jako rywala reprezentanta miasta Warszawy, który nie został wyłoniony.

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1961/1962

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1962/1963

1/16 finału

Sezon 1963/1964

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1964/1965

II rundahttp://historiawisly.pl/wiki/index.php?title=1964.10.14_Karpaty_Krosno_-_Wis%C5%82a_Krak%C3%B3w_2:2

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 

Awans do półfinału Czarnych Żagań po rzucie monetą.

Sezon 1965/1966

1/16 finału

Sezon 1966/1967

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Sezon 1967/1968

1/16 finału

Sezon 1968/1969

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1969/1970

1/16 finału

Sezon 1970/1971

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1971/1972

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1972/1973

1/16 finału

Sezon 1973/1974

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1974/1975

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1975/1976

1/16 finału

Sezon 1976/1977

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1977/1978

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1978/1979

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Sezon 1979/1980

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1980/1981

1/16 finału

Sezon 1981/1982

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1982/1983

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 1983/1984

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Finał

Sezon 1984/1985

1/16 finału

Sezon 1985/1986

1/16 finału

Sezon 1986/1987

II runda

III runda

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 1987/1988

II runda

III runda

Sezon 1988/1989

II runda

Sezon 1989/1990

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1990/1991

1/16 finału

Sezon 1991/1992

1/16 finału

Sezon 1992/1993

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1993/1994

1/16 finału

Sezon 1994/1995

1/16 finału

Sezon 1995/1996

II runda

III runda

1/16 finału

Sezon 1996/1997

II runda

III runda

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1997/1998

1/16 finału

Sezon 1998/1999

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 1999/2000

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Finał 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2000/2001

1/16 finału

Sezon 2001/2002

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Finał 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2002/2003

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Finał 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2003/2004

1/16 finału

Sezon 2004/2005

Faza grupowa 
Runda rozgrywana w formie fazy grupowej. Z każdej czterozespołowej grupy awans uzyskiwały dwie najlepsze drużyny.

Tabela

1/8 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2005/2006

1/16 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/8 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2006/2007

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 2007/2008

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Finał

Sezon 2008/2009

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2009/2010

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2010/2011

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2011/2012

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2012/2013

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

1/2 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2013/2014

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 2014/2015

1/16 finału

Sezon 2015/2016

1/16 finału

Sezon 2016/2017

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału 
Runda rozgrywana w formie dwumeczu.

Sezon 2017/2018

1/16 finału

1/8 finału

Sezon 2018/2019

1/32 finału

Sezon 2019/2020

1/32 finału

Sezon 2020/2021

1/32 finału

Sezon 2021/2022

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

Sezon 2022/2023

I runda

1/16 finału

1/8 finału

Statystyki na szczeblu centralnym

Statystyki na szczeblu okręgowym

Przypisy

Bibliografia 
 historiawisly.pl
 90minut.pl

Wisła Kraków
Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich